Анна Евфемия Каролина фон Адлерсфельд-Баллестрем (; 1854—1941) — немецкая , урождённая графиня von Ballestrem di Castellengo.

Биография 

Евфемия Адлерсфельд родилась 18 августа 1854 года в городе Рацибуже. Она была пятым ребёнком из шести детей графа Александра Карла Вольфганга. Отец и привил девочке любовь к литературе. Помимо этого, она отличалась хорошим голосом — сопрано.

Первый сборник её рассказов вышел в 1872 году. Евфемия Адлерсфельд была одной из немногих немецких писательниц XIX века, кто не использовал псевдонима.

С 1881 года Евфемия Адлерсфельд редактировала ежегодник немецкого искусства и поэзии.

Вышла замуж в 1884 году, а в 1885 году родила дочь Дагмар.

Между 1899 и 1903 годом семья писательницы жила в Швейцарии.

После начала Второй мировой войны, она переехала в Мюнхен, где на 26 апреля 1941 года умерла. Адлерсфельд была похоронена в старой части Мюнхена. Её могила на обочине дороги выполнена в виде массивного каменного креста.

Библиография

Романы и рассказы 

 Blätter im Winde. Novellen (Inhalt: Die Brillanten der Prinzessin, Eine namenlose Geschichte, Der Page des Kardinals, Eine Überraschung, Orchidea; 1876)
 Verschlungene Pfade. Novellen (Inhalt: Jadviga, Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, Die wilde Margareth, Ein Opfer, Sal viola; 1876)
 Aus tiefem Borne (Inhalt: Zigeunerblut; Sauve qui peut, Eine gebrochene Rose, Am Kamin, Die blasse Lady, Das sprechende Portrait, Tannhäuser, Es war ein Traum, Der Brautschmuck der Ahnfrau, Dr. Dorothea Schlözer, Der Schleier der Maria Stuart; 1883)
 Die Augen der Assunta und andere Novellen (Inhalt: Die Augen der Assunta, Titania – eine Künstlergeschichte, Ein verklungenes Lied, Der Schatten des Adlers; 1886)
 Sol und andere Novellen (Inhalt: Sol, In der Fremde gefunden, Juno Ludovisi, Donna Virginia; 1889)
 Datura sanguinea und andere Novellen (Inhalt: Datura sanguinea, Das Geheimnis der Seealm, Der Ring der Maria Stuart; 1889)
 Um eine Königskrone und andere Novellen (Inhalt: Um eine Königskrone, Eine Zaren-Idylle, Dieudonnee, La Traviata, Die weiße Dame, Beate, Feuilletons, Lady Iris; 1890)
 Lanzen gefällt zur Attaque. Heitere Geschichten (Inhalt: Felddienstübungen, Einquartierung, Porte bonheur, Comtesse Hans, Auf Remontecommando, Das Pedigree der Butterfrau; 1891)
 Komtesse Käthe. Humoresken (Inhalt: Quarks Lieblingsname, Der Bärenführer, Syndetikon; 1894)
 Pommery & Greno und andere Kuckucksnester-Geschichten (Inhalt: Pommery & Greno, Murks, Der Hirsepopel, Heureka, Schauzels Rache, Die Häßliche und die Diagonale; 1897)
 Komtesse Käthe in der Ehe. Humoresken (Inhalt: Tante Kukis Hochzeitsgeschenk, Die Anna, Also spricht Zarathustra; 1899)
 Windbeutel und andere heitere Geschichten (Inhalt: Windbeutel, Wie der Berger-Karle zu seiner Frau kam, August Paddemanns einziger Wunsch, Ein Ritt um Tod und Leben; 1900)
 Pension Malepartus, eine ganz verrückte Geschichte (1901), 2. Teil: Major Fuchs auf Reisen (1905)
 Halali. Der Fall Stackelberg (2 Kriminal-Novellen; 1902)
 Die blonde Ida und andere Humoresken (Inhalt: Die blonde Ida, Eine geniale Idee, Odysseus und Penelope, Pech; 1903)
 Tiere und Menschen. Heitere Geschichten (Inhalt: Glänzend gesiegt!, L'Aiglon, Lump und Schuft, Tiddlywinks, Donner und Doria!; 1904)
 Zigeunerblut und andere Novellen (Inhalt: Zigeunerblut, Eine gebrochene Rose, Die blasse Lady, Das sprechende Portrait; 1905)
 Tannhäuser und andere Novellen (Inhalt: Tannhäuser, Es war ein Traum, Der Brautschmuck der Ahnfrau, Dr. Dorothea Schlözer, Der Schleier der Maria Stuart; 1905)
 Die Fürstäbtissin. Der Spiegel der Lukrezia Borgia (2 Erzählungen; 1906)
 Djavahir. Luzifers Träne (2 Novellen; 1906)
 Y.Z.100 und andere Humoresken (Inhalt: Y.Z.100, Der Schimpfzettel, Die verhexte 'Alpenrose', So geht's zu!; 1907)
 Harzveilchen und andere ulkige Gewächse. Humoresken (Inhalt: Harzveilchen, Thilo, Die Hammelsucht, Rote Rosen, Ein Tag bei Geheimrats, Er ist's, Im Nebel; 1925)
 Der Kerl und die Anderen (Inhalt: Der Kerl und die Anderen, Eine höchst verdächtige Geschichte, Das hysterische Halsband und die Katzenpfote, Boxbart versus Aschau; 1925)

Windmueller романы и рассказы 

 Djavahir (1906)
 Diplomaten. Ein Roman in 45 Stunden (1907)
 Weiße Tauben (1912)
 Das wogende Licht (1914)
 Wenn der Teufel kutschiert (1916)
 Die Fliege im Bernstein (1919)
 Die Erbin von Lohberg (1920)
 Die Wahrheit über Donna Centa (1921)
 Windmüllergeschichten (Inhalt: Der Mann im Spiegel, Der große Kurfürst, Junges Blut, Schoschnonüfoffofelnonasose, Der kleine Finger, Der Fall, der keiner war, Roccadiana; 1921)
 Das Rosazimmer. Venetianischer Roman (1926)
 Mit veilchenblauer Seide (1929)
 Über Nacht (1933)
 Povera Farfalla – Armer Schmetterling (1931)
 Das Zünglein an der Waage (1936)

Детективы и любовные романы 
с некоторыми фантастическими элементами

 Lady Melusine (1878)
 Das Erbe der zweiten Frau (1878)
 Heideröslein (1880)
 Violet (1883)
 Die blonden Frauen von Ulmenried (1889)
 Die Falkner vom Falkenhof (1890)
 Die weißen Rosen von Ravensberg (1896)
 Trix (1903)
 Ihre Majestät (1910)
 Schloß Monrepos (1911)
 Der grüne Pompadour (1913)
 Der Amönenhof (1918)
 Die Rechnung ohne den Wirt (1919)
 Die Nichte aus Florida (1922)
 Espe. Der Roman eines Königtraumes (1922)
 Die Herzogin von Santa Rosa (1924)
 Chrysantis Oleander (1924)
 Die Gründe des Doktor Pompeo Carcioffi (1925)
 Der Maskenball in der Ca' Torcelli (1926)
 Skarabaeus (1926)
 Der Dritte (1928)
 Gefüllte Datteln (1930)
 Die Spinne, das Netz und Anneliese Holderbusch (1932)
 Die Siebenbuchener Erbschaft (1934)
 Warum keine Glyzinen? (1935)
 Schwarze Opale (1938)

Большие романы и рассказы 

 Ca' Spada. Eine Tragödie aus dem alten und ein Mysterium aus dem modernen Venedig (1904)
 Maria Schnee. Der Roman eines Rätsels (1907)
 Die Dame in Gelb. Eine sonderbare Geschichte (1908)
 Unheimliche Geschichten (Inhalt: Das Zeichen des Ringes, Urgroßmutters Brautschatz, Das Wrack der „Mercedes“; 1909)
 Der Jungfernturm. Eine Geschichte von der Wende des Jahrhunderts (1909)
 Palazzo Iran (1909)
 Ave (1917)
 Die Erzählungen der Elf (Inhalt: Wie die Elf zusammenkamen, Der Spiegel des Aah-Hotpe, Der Mann bei den Nothelfern, Gebrannte Mandeln, Die gestreifte Nelke, Ein Staatsgeheimnis, Der berühmte Tafelaufsatz, Zur Chronik der Burg in der grünen Au, Die Scheuerfrau von Buchensee, Der ruppige Löwe und der süße Bube, Der „Babylu“, Der Johanniskäfer, Wie von den Elf neun auseinandergingen und zwei zusammenblieben; 1917)
 Die Fliege im Bernstein (1919)
 Im Zwielicht. Unheimliche Geschichten (Inhalt: Die Florentiner Laute, Die Giustina des Dogen Nicolo da Ponte, Die Bettelprinzessin, Zwischen Lipp' und Kelchesrand, Paulownia Imperialis, Warum?, Der arme Peter, Der Spiegel im Castell Tarquino, Das Neujahrsgespenst; 1923)
 Die Herzogin von Santa Rosa (1924)
 Margarita Margaritarum. Der Roman einer Perle (1927)
 Gefüllte Datteln (mit den sechs eingestreuten Spukgeschichten Die Axt an der Wand, Heliotrop, Im Scheechhaus, Das offene Tor, Drei weiße Rosen, Die Fürstin von Otrobarrio; 1930)

Поэзия 

 Tropfen im Ozean (1878)
 Raoul der Page (episches Gedicht; 1881)

Драмы 

 Jadwiga (Dramatisierte Novelle; 1880)
 Ein Meteor (Drama in 5 Akten; 1880)
 Komtesse Käthe (Schwank in drei Akten, 1897)

Биографии, антологии, другое 

 Charitas (Almanach, 1880)
 Memoiren des Freiherrn Dubislav Gneomar von Natzmer (1881)
 Im Glanze der Krone (Biografisches Stück regierender Fürstinnen; 1882)
 Im Zeichen des Roten Kreuzes (Selbstschriften-Album; 1882)
 Was die Blumen sagen (Anthologie; 1882)
 Altbiblische Bilder (1882)
 Skaldenklänge (Anthologie, mit Hermann Lingg; 1883)
 Maria Stuart, Königin von Schottland (Blätter zu ihrem Andenken und zu ihrer Ehre; 1889)
 Erinnerungen aus den Tuilerien von Mad. A. Carette, frei übertragen (1890)
 Guter Ton und feine Sitte (1892)
 Aus der Rumpelkammer der Weltgeschichte (Skizzen und Studien; 1895)
 Ahnentafeln zur Geschichte europäischer Dynastien (1901)
 Kaiserin Augusta, mit Illustrationen und Zeichnungen von Alexander Frenz, (Lebensbild; 1902)
 Elisabeth Christine, Königin von Preußen (Biografie; 1908)

Источники 
 Использованы материалы немецкоязычного раздела Википедии.

Ссылки 
 Фото Адлерсфельд в Немецкой Википедии.

Писатели Германии XIX века
Писатели Германии XX века
Немецкие писательницы XIX века
Немецкие писатели XX века
Члены Аркадской академии